Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Takao Suzuki che hanno battuto in finale Ota Fukárek e Gabriel Trifu 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  Bernardo Martínez (primo turno)
 Jeff Coetzee /  Damien Roberts (primo turno)

 Maurice Ruah /  Mariano Sánchez (quarti di finale)
 Barry Cowan /  Gouichi Motomura (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1998